Die Tennis in the Land 2021 sind ein Damen-Tennisturnier in Cleveland. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 22. bis 28. August 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Tennis in the Land 2021 fand vom 22. bis 23. August 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Cleveland